«Врата неба» (другое название «Врата небесные», ) — итальянский чёрно-белый религиозный фильм режиссёра Витторио Де Сики по произведению Пьеро Борджеллини. Премьера фильма состоялась 15 февраля 1945 г.

Сюжет 
История печальных происшествий в поезде, везущем больных пассажиров: о парализованном мальчике, которому помогает сирота; о пианисте, потерявшем кисть руки и утратившем способность играть; об ослепшем молодом рабочем, сопровождаемым виновником его увечья.

В ролях 

 Марина Берти — сестра Красного Креста
 Элеттра Друскович — Филомена, гувернантка
 Массимо Джиротти — слепой юноша
 Роландо Люпи — Джованни Брандаччи, пианист
 Карло Нинки — поводырь
 Элли Парво — соблазнительная дама
 Мария Меркадер — Мария
 Кристиано Кристиани — Клаудио Горини, парализованный мальчик
 Джованни Грассо — парализованный коммерсант
 Джузеппе Форчина — инженер
 Энрико Рибульзи — родственник коммерсанта
 Амелия Бисси — синьора Энрикетта
 Аннибале Бетроне — врач в поезде
 Тильде Тельди —  графиня, сестра Красного Креста
 Пина Пьовани — тётка Клаудио Горини
 Джулио Альфьери — пожилой господин
 Джулио Кали — любопытный неаполитанец
 Тереза Мариани — эпизод
 Витторио Коттафари — эпизод

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик: Витторио Де Сика
 Сценаристы: Витторио Де Сика, Адольфо Франчи, Чезаре Дзаваттини, Диего Фаббри, Карло Муссо, Энрико Рибульзи (нет в титрах)
 Продюсеры: Коррадо Конти ди Сенигаллия, Сальво Д’Анджело
 Оператор: Альдо Тонти
 Композитор: Энцо Мазетти
 Художник-постановщик: Сальво Д’Анджело
 Монтажёр: Марио Бонотти
 Звукорежиссёр: Марио Амари
 Дирижёр: Франко Феррара

Награды 
1996 — Венецианский кинофестиваль: Специальный приз Международной католической организации в области кино (OCIC)

 Фильм снимался в оккупированном немецкими войсками районе Рима, в зданиях и землях, принадлежащих католической церкви, что позволяло съёмочной группе остаться в живых. Сборы от проката фильма на 31 декабря 1952 г. составили £63 млн.

Примечания

Ссылки 

  
 Награды на сайте IMDb 
 Информация о фильме 
  
 Vittorio De Sica – La porta del cielo (1945)
 Ennio Flaiano, La porta del cielo, «Domenica», n. 18, May 6, 1945, now  in Lettere d'amore al cinema, Rizzoli, 1978

Фильмы-драмы Италии
Чёрно-белые фильмы Италии
Фильмы о религии
Фильмы Италии 1945 года